Lommel bezeichnet

 die belgische Stadt Lommel
 Otto Lommel (Verlag), graphische Kunstanstalt und Verlag etwa von Ansichtskarten in Mannheim in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Lommel ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Lommel (1912–2005), deutscher Ethnologe
 Ekkehard Lommel (1913–2006), deutscher Kommunalpolitiker
 Eugen von Lommel (1837–1899), deutscher Physiker
 Felix Lommel (1875–1968), deutscher Mediziner und Hochschullehrer

 Georg Lommel (1805–1872), deutscher Bibliothekar
 Gérard Lommel (* 1954), luxemburgischer Jurist und Datenschützer
 Hans Lommel (1875–1939), Landrat des Landkreises Usingen und Reichstagsabgeordneter
 Herman Lommel (1885–1968), deutscher Indo-Iranist und Religionswissenschaftler
 Jörn-Uwe Lommel (* 1958), deutscher Handballspieler und -trainer
 Léon Lommel (1893–1978), Erzbischof von Luxemburg
 Ludwig Manfred Lommel (1891–1962), schlesischer Humorist
 Manuel Lommel (* 1949), deutscher Kameramann
 Marina Lommel (* 1989), deutsche Kinderdarstellerin
 Pim van Lommel (* 1943), niederländischer Arzt und Wissenschaftler

 Ruth Lommel (1918–2012), deutsche Schauspielerin
 Tatjana Lommel (1972–2022), deutsche Schauspielerin
 Ulli Lommel (1944–2017), deutscher Schauspieler, Filmregisseur und -produzent
 Wilhelm Lommel (1875–1968), deutscher Chemiker